Grand Prix Australii 1984, oficj. XLIX Dunlop Tyres Australian Grand Prix – wyścig rozgrywany według przepisów Formuły Mondial 18 listopada 1984 roku. Zwycięzcą zawodów po starcie z pole position został Roberto Moreno. Był to 49 wyścig o Grand Prix Australii i ostatni przed włączeniem tej imprezy do kalendarza Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Przypisy 

Formuła Mondial
1984 w sportach motorowych
Sporty motorowe w Australii
1984 w Australii